Films
 Red Line (1995), een Amerikaanse actiefilm uit 1995
 Deathline (ook uitgebracht als Redline), een Canadees-Nederlandse actiefilm uit 1997
 Redline (2007), een Amerikaanse actiefilm uit 2007
 Redline (2009), een Japanse sciencefiction-animatiefilm uit 2009
 Red Line (2013) (ook uitgebracht als Redline), een Amerikaanse actiefilm uit 2013

Computerspellen
 Redline Racer, een computerspel uit 1998
 Redline (1999), een computerspel voor Microsoft Windows
 Redline (2006), een computerspel voor Mac OS X